Алекса́ндр Ю́рьевич Э́ктов () — российский футболист, полузащитник клуба «Оренбург».

Биография 
Футболом начал заниматься в 9 лет в ДЮСШ города Волоколамск. Зимой 2008 года перешёл в «Мастер-Сатурн». 31 августа 2015 года пополнил ряды молодёжной команды столичных «армейцев».

Летом 2016 года стал игроком футбольного клуба «Долгопрудный». Дебют на профессиональном уровне состоялся 20 июля во встрече против столичного «Соляриса». Первый гол забил 9 октября в матче против ЦРФСО из Смоленска.

В июле 2019 года заключил контракт с ярославским «Шинником». 7 июля провёл первую игру за команду, выйдя на замену в игре против хабаровского СКА. 14 сентября впервые отличился голом за команду, забив мяч в ворота «Нефтехимика».

5 августа 2020 года перешёл в «Оренбург», спустя пару дней состоялся дебют во 2-м туре ФНЛ против «Нефтехимика», а в конце месяца забил свои дебютные мячи, оформив дубль в ворота астраханского «Волгаря». По итогам сезона клуб стал серебряным призёром ФНЛ и заслужил право участвовать в РПЛ, но команда не смогла пойти на повышение из-за неготовности стадиона. В следующем сезоне «Оренбург» завоевал бронзовые медали и, обыграв «Уфу» по сумме стыковых матчей, вышел в элитный дивизион.

Статистика выступлений

Достижения 
 ЦСКА 
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2015/16

 «Долгопрудный»
 Серебряный призёр ПФЛ: 2015/16

 «Оренбург»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2020/21
 Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Олимп-Долгопрудный»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Оренбург»